Кредмаш може значити:

 Кредмаш — завод дорожніх машин у Кременчуці.
 Кредмаш — палац культури у Кременчуці.
 Кредмаш — футбольний стадіон у Кременчуці.